Боровенська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Боровенська волость — Ковельського повіту Волинської губернії;
 Боровенська волость — Лебединського повіту Харківської губернії;
 Боровенська волость — Старобільського повіту Харківської губернії.